Trunzer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Trunzer (1947–2018), deutscher Fußballspieler
 Karl Trunzer (1856–1927), deutscher Lehrer